Dolice ist der Name eines Sees und zweier Orte in Polen:

 Jezioro Dolice (Dölitz-See)
 Dolice (Dobrzany) (Konstantinopel, Kreis Saatzig/Pommern)
 Dolice (Powiat Stargardzki) (Dölitz, Kreis Pyritz/Pommern)

Siehe auch:
 Dölitz